Le Tour du monde en quatre-vingts jours est un roman de Jules Verne, paru en 1872. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations, notamment :

Théâtre et spectacle 

 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, pièce de théâtre de Jules Verne et Adolphe Dennery (1874).
 Around the world (musical extravaganza), comédie musicale, adaptation et mise en scène d'Orson Welles, paroles et musique de Cole Porter, avec Mary Healy, Arthur Margetson, Stefan Schnabel, Adelphi theatre New York (1946).
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, comédie musicale sur un livret de Jean-Marie Lecoq, musique de Louis Dunoyer de Segonzac (1987).
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, pièce de théâtre de Sébastien Azzopardi (2006).
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, comédie musicale de Ludovic-Alexandre Vidal et Julien Salvia (2019).

Cinéma 
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours (), film américain de Michael Anderson (1956) ;
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours (), film américain de Frank Coraci (2004) ;
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, un film d'animation français de Samuel Tourneux (2021).

Télévision 

 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, téléfilm en deux parties de Pierre Nivollet, avec Jean Le Poulain dans le rôle de Phileas Fogg (1975).
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, avec Roger Pierre dans le rôle de Passepartout (1979).
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, série d'animation nippo-espagnole en 26 épisodes, créée en 1981 par Claudio Biern Boyd.
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, mini-série télévisée américaine de Buzz Kulik (1989).
 Le Tour du monde en quatre-vingts jours (), série télévisée britannique de Steve Barron (2021).

Bande dessinée 

 Le Tour du monde en 80 jours, scénario et dessins de Ramón De La Fuente, Nathan, collection Les œuvres célèbres en BD (1976).
 Le Tour du monde en 80 jours, scénario de Loïc Dauvillier et dessins d'Aude Soleilhac, Delcourt, collection Ex-Libris (2013).
 Le Tour du monde en 80 jours, scénario et dessins de Chrys Millien, Glénat, collection Les Grands Classiques de la littérature en bande dessinée (2016).

Homonymie